Трка на 200 метара у мушкој конкуренцији на 17. Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи одржана је 29., 30. септембра и 1. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. бранио је Рамил Гулијев из Турске.

Земље учеснице 
Учествовало је 53 такмичара из 38 земаља. 

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2019. године је пре почетка светског првенства (27. септембра 2019) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. по локалном времену. Такмичари су били подељени у 7 група. У полуфинале су се пласирала по тројица првопласираних из свих 7 квалификационих група (КВ) и још 4 на основу постигнут резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 30. септембра 2019. године по локалном времену. Такмичари су били подељени у три групе. У финале су се квалификовали по два првопласирана из све три групе (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв) ,,

Финале 
Финале је одржано 1. октобра у 22:40. Ветар је био +0,3 м/с.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. сајт ИААФ
 Резултати трке на 200 м на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном